Zhang Heng (Wade-Giles Chang Heng) – scienziato cinese
 Chang Heng – cratere lunare